tonneau peut désigner :

Objets 
 tonneau, récipient.
 tonneau, accessoire de cirque ayant la forme du récipient homonyme, utilisé par un équilibriste qui se tient dessus pour avancer.
 tonneau : petit véhicule hippomobile à quatre roues.
 tonneau : ancienne carrosserie automobile.

Formes et volumes 
 tonneau, unité de volume utilisée dans la marine.
 tonneau, formules de calcul de volume et de surface d'un tonneau.

Trajectoire 
 tonneau, figure de voltige aérienne.
 tonneau, accident de la route dans lequel le véhicule roule sur le côté.

Noms propres 
 Le Tonneau, un îlot rocheux bordant l'est de la calanque des Pierres Tombées, au sud du quartier Le Redon dans le 9 arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône, France).
 Le Tonneau, un immeuble à appartements situé dans le quartier des Étangs d’Ixelles (région de Bruxelles-Capitale, Belgique)

Voir également 
 
 Tonneau des Danaïdes.